Долгоостровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Батыревском районе Чувашии Российской Федерации.

Административный центр — деревня Долгий Остров.

География 
Всего земельных ресурсов - 385 га, в том числе пашен - 54 га, пастбищ - 80 га, сельхозугодий - 134 га, приусадебных земель - 215 га, кустрники - 10 га, под водой - 1 га.

Площади улиц - 17 га, прочие - 8 га.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Батыревского района
Сельские поселения Чувашии